Goethert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wilhelm Goethert (1907–1978), deutscher Klassischer Archäologe
 Karin Goethert (* 1943), deutsche Klassische Archäologin
 Klaus-Peter Goethert (* 1946), deutscher Klassischer Archäologe